In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Worms aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1999 angegeben. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 Linke: Die Linke
 bis 2004 als PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 FLP: Freie Liste Pfeddersheim
 FWG-BF: Freie Wählergemeinschaft-Wormser Bürgerforum e. V., vor 2009 getrennt angetreten. 
 BF: Wormser Bürgerforum 
 FWG: Freie Wählergemeinschaft
 WG: Wählergemeinschaften; da sich das Ergebnis für 1999 nicht auf einzelne Gruppen aufschlüsseln lässt.

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Ortsbeiratswahlen ab 2004

Abenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Heppenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Herrnsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Hochheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Horchheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Ibersheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Leiselheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Neuhausen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Pfeddersheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Pfiffligheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Rheindürkheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Weinsheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Wiesoppenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent und Sitzverteilung

Weblinks 

 Wahlergebnisse 1999 und 2004
 Wahlergebnis 2004
 Wahlergebnis 2009
 Wahlergebnis 2014
 Wahlergebnis 2019

 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2004
 Sitzverteilung Ortsbeiräte 2004
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2009
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2014
 Wahlergebnis Ortsbeiräte 2019

Worms
Kommunalwahlen
Politik (Worms)